Steeplechase
 Steeple (Dorset)
 Steeple (Essex)
 The Steeple (Waregem)

Zie ook:
 Steeple Ashton
 Steeple Aston
 Steeple Bumpstead
 Steeple Claydon
 Steeple Langford
 Steeple Morden